Влади́мир Салби́ев
 Салбиев, Владимир Гаврилович (род. 1916) — советский снайпер Великой Отечественной войны.
 Салбиев, Владимир Таймуразович (род. 1982) — российский футболист.